

Territoire
 La Région wallonne, communément appelée Wallonie, est l'une des trois Régions de Belgique.
 La région de langue française est une région linguistiques de Belgique sur laquelle la Région wallonne exerce une partie de ses compétences. 
 La Wallonie est une région culturelle et historique romane occupant le sud de la Belgique.
 La Wallonie est également la région administrative créée par un décret le  de Moritz von Bissing, Gouverneur Général des autorités d'occupation (Besatzungsbehörden) de la Belgique, dans le cadre de la Flamenpolitik.
 La Wallonie est en dialectologie un nom alternatif à la Belgique romane.
 La Wallonie malmédienne  (ou Wallonie prussienne) est constituée des communes de langues romanes (français et wallon) des Cantons de l'Est qui furent intégrés à la Belgique en 1919.
 La Wallonie dialectale ou Wallonie linguistique désigne le territoire où l'on parle traditionnellement le wallon.
 La Wallonie picarde est l'un des noms donnés à la partie occidentale de la province de Hainaut.
 La Wallonie de France désigne la partie française de la Wallonie linguistique, dans la pointe de Givet.
 Le Reichsgau de Wallonie est un éphémère Reichsgau de l'Allemagne nazie établi en 1944.
 La Wallonie était un projet d'État imaginé par Franklin Delano Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale en mars 1943, qui devait englober à la fin du conflit la Belgique francophone, l'Alsace-Lorraine, le Luxembourg et le Nord de la France.

Mouvements politiques

 Wallonie libre est une organisation autonomiste wallonne.

Littérature et publications
 Wallonie-France, périodique d'information et de réflexion libre, démocratique et pluraliste créé en 1994, indépendant du parti Rassemblement Wallonie France créé seulement en 1999.
 Vivre la Wallonie est la revue du service public wallon, bulletin d'information trimestriel de la Région wallonne édité en  exemplaires par le Service public de Wallonie.
 Wallonie (suivi du millésime) est la revue du Conseil économique et social de la Région wallonne.
 La Wallonie est un ancien quotidien liégeois qui fut le journal de la FGTB régionale et du renardisme.
 La Wallonie est aussi le journal d'Albert Mockel qui joua un rôle central dans l'histoire littéraire (symbolisme).

Cinéma
 Wallonie 2084 est un film fantastique réalisé en 2004 par Jean-Jacques Rousseau.

Musique
 Wallonie est une mélodie du compositeur belge Georges Antoine.

Notes et références